Sanguine peut désigner :
 La sanguine, un pigment de couleur rouge terre, permettant le dessin en monochrome ;
 Sanguine, une couleur en héraldique ;
 Sanguine (Cornus sanguinea), un arbuste d'Europe et de l'ouest de l'Asie.
La sanguine, une orange dont la pulpe est rouge ;
HMS Sanguine, un sous-marin de la Royal Navy pendant la Seconde Guerre mondiale.

Titres 

« Sanguine », collection de romans noirs créée en 1979 ;
Sanguine, une bande dessinée d'Alain Populaire et Benoît Sokal sortie en 1988 ;
 Sanguine, un téléfilm de Paul Vecchiali (1992) ;
 Sanguine, roman de Cynthia Leitich Smith paru en 2007 ;
Sanguine, un album de la chanteuse Ysa Ferrer (2014) ;
The Sanguine Fan, un ballet d'Edward Elgar (1917).

Homonymie
Homonymie de titre